El apellido Rifkin (o Rivkin) puede referirse a:

Jeremy Rifkin (1945) - Economista, sociólogo, escritor, polítólogo y activista estadounidense.
Ron Rifkin (1939) - Actor de cine, teatro y televisión estadounidense.